«Не подавай виду» () — американский психологический триллер режиссёра Дэрина Скотта, с Шантель Ван Сантен, Бриттани Мёрфи и Джулианом Морисом в главных ролях. Фильм является последним в карьере Бриттани Мёрфи, в декабре 2009 года актриса умерла. Название фильма в оригинале является аллюзией на реплику второй ведьмы из четвёртого акта шекспировского «Макбета»  («Что-то грешное спешит» в переводе Анны Радловой).

Сюжет 
Джеймс (Робинсон) и Кристина (Ван Сантен) собираются пожениться. Родители Кристины, однако, не в восторге от выбора дочери, и просят подождать до тех пор, пока Кристина не окончит университет. По дороге домой из ресторана, где происходила встреча с родителями, автомобиль Джеймса неожиданно глохнет на железнодорожном переезде. В результате столкновения с поездом гибнут родители Кристины, сидевшие на заднем сидении, а молодые люди остаются живы. Спустя некоторое время Кристина поступает в университет. Как ей кажется, её начинает преследовать загадочная незнакомка. К тому же Кристина начинает подозревать Джеймса в том, что он нарочно подстроил аварию. Кристина теперь живёт в доме своего брата, полицейского Билла (Стюарт), который всеми силами пытается оградить сестру от нежелательных контактов, а та, мучимая кошмарами, постепенно сходит с ума. Странные события заставляют её подозревать вмешательство потусторонних сил. Жена Билла, психиатр Сьюзен (Мерфи), скептически относится к золовке, но, кажется, пытается помочь молодой паре. Одновременно выясняется, что один из пациентов Сьюзен, Райан (Моррис), фантазирует о Кристине.

В ролях 
 Шантель Ван Сантен — Кристина
 Джон Робинсон — Джеймс
 Джулиан Моррис — Райан
 Бриттани Мерфи — Сьюзен
 Джеймс Патрик Стюарт — Билл
 Кэти О’Грэйди — Эрика
 Октоубер Мур — Донна
 Бетти Мойер — Элен
  — Джон
 Джо Фини — Дэйв
 Лэнс Роузен — Доуг

Производство 
Съёмки фильма проходили в городе Юджин, штат Орегон, в период с апреля по июнь 2009 года. По словам продюсера ленты Джо Коллерана, задержка с выходом фильма на экран была отчасти связана с необходимостью переснять после смерти Мерфи некоторые эпизоды и ожиданием подходящей погоды и повторных разрешений для доступа в некоторые места съёмок в Орегоне. Поскольку это — последний фильм актрисы, создатели картины постарались перемонтировать ленту так, чтобы второстепенная роль Мерфи выглядела максимально выигрышно.

Релиз 
4 апреля 2014 года релиз фильма состоялся в кинотеатрах Юджина, штат Орегон, а 11 апреля 2014 года фильм вышел в США, но в ограниченном релизе. Широкий прокат ленты открылся показами в кинотеатрах Лос-Анджелеса и Лас-Вегаса 12 сентября 2014 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Фильмы-драмы США
Фильмы ужасов США
Фильмы-триллеры США
Фильмы Дэрина Скотта
Фильмы ужасов 2014 года
Фильмы США 2014 года